Lokiarchaeota är ett fylum av arkéer inom riket Proteoarchaeota och överfylumet Asgard. Lokiarchaeota beskrevs år 2015 av Anja Spang, Jimmy H. Saw, Steffen L. Jørgensen, Katarzyna Zaremba-Niedzwiedzka, Joran Martijn, Anders E. Lind, Roel van Eijk, Christa Schleper, Lionel Guy och Thijs J. G. Ettema.

Fylogeni 
Släktskapet är fortfarande omdebatterat, men nedan följer det nuvarande föreslagna släktskapet med andra arkéer och eukaryoter.

Referenser 

Arkéer